Ти́а Дэ́шон Ма́ури-Хардрикт (; 6 июля 1978, Гельнхаузен, Германия) — американская актриса, известная благодаря ситкомам «Сестра, сестра» и «Игра».

Карьера 
Прославилась в конце 1990-х—начале 2000-х годов, сыграв в более чем 10-ти фильмах и телесериалах со своей сестрой-близнецом Тамерой Маури, которой она младше на 2 минуты.

Личная жизнь 
С 20 апреля 2008 года Тиа замужем за актёром , с которым она встречалась 8 лет до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Кри Тейлор Хардкрит (род. 28.06.2011) и дочь Кайро Тиана Хардкрит (род. 05.05.2018).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Актрисы озвучивания США
Выпускники Университета Пеппердайна